Амара́нт:
 Амарант — род двудольных травянистых растений, также называемый щири́цей.
 Амаранты — род птиц из семейства вьюрковых ткачиков.
 Амарант (E123) — пищевой краситель.
 Амарант — древесина деревьев рода Peltogyne, также называемая пурпурным или фиолетовым деревом.

См. также 
 Амарантовый цвет
 Амаранти () — город на севере Португалии.
 Амаранти () — муниципалитет в Бразилии.
 «Amaranth» — сингл из альбома «Dark Passion Play» финской рок-группы Nightwish.
 «The Amaranth» — сингл из альбома «Where Lovers Mourn» шведской метал-группы Draconian.
 «Amaranthe» — шведско-датская метал-группа.